

Musica 
Hallucinations – album degli Atrocity del 1990
Hallucinations – album di David Usher del 2003
Hallucinations – singolo degli Angels & Airwaves del 2009

Altro 
 Allucinazioni (Hallucinations) – libro di Oliver Sacks del 2012